Donner une prime,

John Primer, guitariste de blues américain,

En biologie moléculaire :
Primer, nom anglais pour des amorces de PCR,
le Primer binding site, site d'accrochage des rétrotransposons. 

Primer, un film de Shane Carruth

Primer synonyme de Couche de fond, première couche de peinture avant la finition.